Violanta av Ungern, född 1215 i Esztergom, död 9 oktober 1251 i Huesca, var en drottning av Aragonien, gift 1235 med kung Jakob I av Aragonien. Hon fungerade som makens politiska rådgivare.

Biografi 
Violanta föddes i Esztergom. Hon var det enda barnet av Kung Andreas II av Ungern och hans andra hustru Yolanda av Courtenay. Drottning Yolanda dog när Violanta var 17 år gammal. Andreas II av Ungern gifte då om sig med Beatrice d'Este. Violanta var halvsyster till Anne Marie av Ungern, Béla IV av Ungern, Elisabeth av Ungern och Koloman av Galizien.  

Hennes äktenskap arrangerades för att finansiera den aragonska monarkin med hennes hemgift. Violanta och Jakob fick tillsammans 10 barn: Violanta av Aragonien, Constance av Aragonien, Peter III av Aragonien, Jakob II av Mallorca, Ferdinand av Aragonien, Sancha av Aragonien, Isabella av Aragonien, Maria av Aragonien, Sancho av Aragonien och Eleanor av Aragonien. 

Violanta hade en viktig politisk roll i Aragonien. Hon utövade inflytande över kungen genom sin roll som en av hans rådgivar. År 1238 övertalade hon maken att utesluta sin son med sin första maka från tronföljden till förmån för hennes son. 

Violanta avled vid okänt tidpunkt mellan årtalen 1251 och 1253. Hon är begravd i klostret Santa Maria de Vallbona i Vallbona de les Monges. Hennes grav är ganska enkel, med två pelare dekorerade med guld kors ingraverat i röda cirklar med ett gavelförsett lock av vit sten.

Referenser  

 http://dbe.rah.es/biografias/5894/violante-de-hungria

Noter 

Personer från Esztergom
Födda 1215
Avlidna 1251
Kvinnor
Aragoniens drottningar